Штястний, Штястни () — прізвище чеського походження, що може відноситись до:
 Антон Штястний (1959) — чехословацький хокеїст, брат Маріана та Петера
 Богуслав Штястний (1949) — чехословацький хокеїст
 Маріан Штястний (1953) — чехословацький хокеїст
 Петер Штястний (1956) — чехословацький хокеїст
 Пол Штястний (1985) — американський хокеїст
 Франтішек Штястни (; 1927 — 2000) — чеський мотогонщик, віце-чемпіон світу в класі 350cc серії Гран-Прі (1961).

Словацькі прізвища
Чеські прізвища